A Place To Bury Strangers — группа, играющая в стиле шугейз с элементами тяжелой, атмосферной смеси noise rock, psychedelic rock и space rock.. Создана в Нью-Йорке в 2003 году экс-басистом Skywave Оливером Аккерманом (вокал/гитара/бас). В состав также входят гитарист/басист Дион Лунадон (ранее в The D4) и барабанщица Лия Саймон. Акроним названия группы — APTBS.

Дискография 
Студийные альбомы
 2007: 
 2009: 
 2012: Worship
 2015: TRANSFIXIATION
2018: Pinned
2022: See Through You

EP
 2006: Red EP
 2006: Blue EP
 2006: Green EP
 2008: A Place To Bury Strangers EP(10"; Meal Deal)
 2008: Nine Inch Nails: Lights In The Sky Over North America Tour EP (To Fix the Gash in Your Head)
 2009:  EP
 2010: Ego Death Tour EP (12")
 2010: I Lived My Life To Stand In The Shadow Of Your Heart EP
 2012: Onwards To The Wall EP
 2013: Strange Moon EP

Синглы
 2008: Missing You (7"; Vacancy Records)
 2008: I Know I’ll See You (7"; Vacancy Records)
 2008: Breathe (7"; Vacancy Records)
 2008: I Know I’ll See You (7"; Rocket Girl)
 2009: Missing You (7"; Rocket Girl)
 2009: In Your Heart (7"; Mute)
 2009: Keep Slipping Away (7"; Mute)
 2011: So Far Away
 2012: Burning Plastic / Send Me Your Dreams (split single with Ceremony)
 2012: You Are The One (7"; Dead Oceans)
 2012: Leaving Tomorrow
 2012: And I’m Up (7"; Dead Oceans)
2012: Less Artists More Condos Series #1 split single with Ceremony (Famous Class)
2013: Raiser (7", Sweet Mistakes Productions)
2015: We've Come So Far (7", self-released)
2015: Straight (7" , self-released)
2018: Never Coming Back (2018, Dead Oceans)
2018: There's Only One of Us (2018, Dead Oceans)

Видеоклипы

Ссылки 
 Official Website
 
 

Группы шугейза
Инди-рок-группы США
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов